1. Panamerički kup u hokeju na travi za žene  se održao 2001. godine.

Krovna međunarodna organizacija pod kojom se održalo ovo natjecanje je bila Panamerička hokejska federacija.

Mjesto i vrijeme održavanja  
Održao se na Jamajci u gradu Kingstonu od 8. do 18. ožujka 2001.

Natjecateljski sustav 
Ovaj kup je ujedno bio i izlučnim natjecanjem za SP 2002. u Australiji. Pobjednice su stjecale izravno pravo sudjelovanja na SP, a druga, treća i četvrta djevojčad su stjecale pravo na dodatni izlučni turnir, predviđen za rujan 2001. u Amiensu i Abbevilleu u Francuskoj, na kojem bi izborio pravo sudjelovati na SP-u u Australiji.

Natjecanje se igralo u dva dijela. U prvom dijelu se igralo po ligaškom sustavu. Za pobjedu se dobivalo 3 boda, za neriješeno 1 bod, a za poraz nijedan bod. 

U drugom dijelu se doigravalo za poredak. Igrala se po jedna utakmica. Prve dvije djevojčadi iz skupine su igrale za zlatno odličje odnosno prvo mjesto, koje je izravno vodilo na SP. Treće i četvrte iz skupine su doigravale za brončano odličje. Pete i šeste iz skupine su doigravale za 5. mjesto.

Sudci i suditeljice 

 Rosario Ardanaz
 Leslie Austin 
 Alicia Takeda Hirata
 Maria Soledad Iparraguirre
 Lisa Marcano 

 Deborah Olsen 
 Ann van Dyk 
 Monica Rivera Fraga
 Alison Hill

Sastavi

Argentina 
Mariela Antoniska (vratarka), Agustina Garcia, Magdalena Aicega, María de la Paz Hernández, Luciana Aymar, Vanina Oneto, Karina Masotta (kapetanica), Mercedes Margalot, Claudia Burkart, Maria Victoria Baetti, Laura Maiztegui, Virginia Alonso, Cecilia Rognoni, Alejandra Gulla, Mariana González Oliva, Marine Russo, Bettina Balbiani (vratarka), Natalia Doreski. Trener: Sergio Vigil

Jamajka

Kanada 
Amy Agulay (vratarka), Michelle Bowyer, Emily Rix, Andrea Rushton, Carla Somerville, Kristen Taunton, Deb Cuthbert, Lisa Faust, Sarah Forbes (vratarka), Aoibhinn Grimes, Jenny Johnson, Laurelee Kopeck (kapetanica), Amy MacFarlane, Karen MacNeill, Erin Morton, Becky Price, Sue Tingley, Julia Wong. Trener: Dru Marshall

Meksiko

SAD 
Kristen McCann, Peggy Storrar (vratarka), Tara Jelley, Kristi Gannon, Tracey Larson, Jill Reeve, Abby Martin, Carrie Lingo, Autumn Welsh, Kelly Gannon, Tracey Fuchs (kapetanica), Melanie Meerschwam, Katie Kauffman, Carla Tagliente, Kate Barber, Amy Tran. Trener: Tracey Belbin

Urugvaj

Venezuela

Natjecanje

Prvi dio - natjecanje u skupini

Doigravanje 
 za 5. mjesto

 za brončano odličje

 za zlatno odličje

Konačna ljestvica

Završni poredak

Nagrade i priznanja

Izvori

Vanjske poveznice 
 PAHF-ove službene stranice

2001.
Hokej na travi na Jamajci